Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1936 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 19 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Simonne Mathieu et Billie Yorke battent Jadwiga Jędrzejowska et Susan Noel en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1936
France Double dames
Sport en France en 1936
Sport en mai 1936
Sport en juin 1936